Erdalkalihalogenide sind die Salze von jedem der sechs Erdalkalimetalle mit jeder der vier Halogenwasserstoffsäuren. Alle Erdalkalihalogenide sind farblose kristalline Feststoffe.

Die Spalten sind – bis auf die Formel – sortierbar, wobei die Namen und die Anionen nicht alphabetisch, sondern nach den Ordnungszahlen sortiert werden:  
 Namen: Zuerst nach Kationen, dann nach Anionen (das ist auch die anfängliche Sortierung);
 Anionen: Zuerst nach Anionen, dann nach Kationen.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Alkalihalogenide

Erdalkalihalogenide
!Halogenverbindung